

Geografia 
 Mummery Cliff – parete rocciosa nella Catena di Shackleton, Terra di Coats, Antartide

Persone
 Albert Frederick Mummery (1855-1895), alpinista inglese
 Harry Mummery, propr. Harold Mummery (1889-1945), hockeista su ghiaccio canadese
 June Alison Mummery (1964) – imprenditrice e politica britannica
 Walter Mummery (1893-1974) – hockeista su ghiaccio canadese